Эри́к Сильве́н (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции второго.

Является также профессиональным гольфистом.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (2006).
 : золото (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Женат, жена — Julie Rainville, тоже кёрлингистка, играет в команде скипа Мари-Франс Ларош.

Работает генеральным менеджером в гольф-клубе Club de golf St-Michel.

Начал заниматься кёрлингом в возрасте 12 лет.

Примечания

Ссылки 
 Страница команды Жана-Мишеля Менара (Team Jean-Michel Menard) на сайте Grand Slam of Curling
 Официальный сайт «команды Жана-Мишеля Менара» (Team Menard) (в веб-архиве, по состоянию на 22 декабря 2014)
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады
Гольфисты Канады